Ehrenfeld ist Stadtbezirk 4 der Stadt Köln. Er umfasst die sechs Stadtteile Bickendorf, Bocklemünd/Mengenich, Ehrenfeld, Neuehrenfeld, Ossendorf und Vogelsang.

Geschichte 
Seinen Namen hat der Stadtbezirk mit dem Stadtteil Ehrenfeld gemein, der nicht nur durch das dortige Bezirksrathaus an der Venloer Straße den Mittelpunkt des Bezirks bildet. Vor der Ehrenpforte, einem ehemaligen Stadttor des mittelalterlichen Kölns, lagen bis ins 19. Jahrhundert weitgehend landwirtschaftlich genutzte Felder. Die 1867 gegründete Gemeinde Ehrenfeld erhielt so ihren Namen. Im Jahre 1879 erhielt sie zunächst eigene Stadtrechte, bevor sie im Rahmen der Stadterweiterung 1888 Köln angegliedert wurde. Noch viele Jahre danach handelte es sich bei den heutigen Stadtteilen wie Bickendorf und Ossendorf wirklich noch um Dörfer, woran deren Architektur teilweise auch heute erinnert.

Das moderne Ehrenfeld umschließt Wohngebiete, Industriedenkmäler, Einkaufsstraßen und neue Industriegebiete mit Ansiedlungen von Fernsehsendern in Ossendorf. Der Bahnhof Ehrenfeld bietet Anschluss an das S-Bahn- und das Regionalbahnnetz, und der Stadtbezirk wird von vier zum Teil unterirdischen Stadtbahnlinien der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) erschlossen.

Politik

Wahlen im Stadtbezirk

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Stadt Köln zum Stadtbezirk Ehrenfeld

 
Stadtbezirk von Köln